Амаури () — имя и игровое прозвище ряда бразильских футболистов

Известные носители 
 Амаури Алвес Орта (род. 1942) — бразильский футболист, нападающий
 Амаури Силва (род. 1942) — бразильский футболист, нападающий
 Амаури Карвальо де Оливейра (род. 1980) — бразильский и итальянский футболист, нападающий